Хребтово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Селковское.

Население

История 

В 1571 году Никита Аксентьев сын Парфентьев передал Хребтово с деревнями Троице-Сергиеву монастырю. После секуляризации 1764 года село Хребтово стало казённым.

Церковь в Хребтове существовала уже в 1593 году:

Первая каменная церковь построена здесь в 1735 году. Затем она сгорела. В 1799 году вместо сгоревшей прихожанами поставлена каменная церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова с приделом Николая Чудотворца. В 1862 году была расширена трапезная и в ней устроено два придела. Престолов, таким образом, получилось три: в холодной во имя Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в трапезной тёплой во имя Рождества Христова и святого Николая Чудотворца.

В Хребтове была земская народная школа.

Во времена Российской империи село относилось к Переславскому уезду Владимирской губернии, до 1929 года — центр Хребтовской волости.

До 1959 года Хребтово было центром Хребтовского сельсовета.

Известные уроженцы 
 Баринов Фёдор Герасимович (1864 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Владимирской губернии.
 Исаев Василий Ефимович (1915—1971) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Семёнов Анатолий Иванович (1908—1973) — советский военный деятель, генерал-лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, дважды лауреат Сталинской премии.

Примечания 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района
